Black може означати:

Музика 
Гурти
 Black — рок-гурт з Бангладеш.
 Black — рок-гурт з Великої Британії.
 The Black — рок-гурт з США.

Альбоми
 Black — альбом 1987 року англійського співака Black.
 Black — альбом 1995 року Літи Форд.
 Black — альбом 2011 року бангладеського гурту Black.

Пісні
 «Black» — пісня гурту Pearl Jam.
 «Black» — пісня гурту Sevendust.

Відеоігри 
 Black — відеогра у жанрі шутер від першої особи 2006 року.
 Twisted Metal: Black — відеогра в жанрі гонок на виживання 2001 року.

Див. також 
 Блек
 Чорний